Menkhib est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ξ Persei ;
 ζ Persei.

Voir aussi 

 Menkib
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire